A Transformers: Mentő Bot Akadémia (eredeti cím: Transformers: Rescue Bots Academy) 2019-től futó amerikai televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat, amelynek alkotója Nicole Dubuc. A tévéfilmsorozat a Boulder Media Limited, az Allspark Animation és a Xentrix Toons Inc. gyártásában készült. Műfaját tekintve sci-fi filmsorozat, és filmvígjáték-sorozat. Amerikában 2019. január 5-én mutatta be a Discovery Family. Magyarországon 2019. június 17-én tűzte műsorra a Minimax.

2018. szeptember 5-én berendelték a sorozatot egy második évadra további 52x11 perces epizóddal, melyet 2020-ban mutatnak be.

Cselekmény

Szereplők

Magyar változat 
 Felolvasó: Korbuly Péter
 Főcímdal: Magyar Bálint
 Magyar szöveg: Markwarth Zsófia (1-6 11-16 23-26), Fórián Eszter (7-10 17-22)
 Gyártásvezető: Terbócs Nóra
 Hangmérnök: Johannis Vilmos
 Vágó: Terbócs Nóra
 Szinkronrendező: Johannis Vilmos
 Produkciós vezető: Kicska László

Epizódok

Évados áttekintés

1. évad (2019)

Jegyzetek

További információk 
 
 

2019-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Transformers-sorozatok
Transformers: Aligned continuity family
Mentő Botok
Televíziós vígjátéksorozatok
Sci-fi televíziós sorozatok